Into the Rush — дебютный полноформатный студийный альбом поп-рок группы 78violet, ранее известной как Aly & AJ, вышел 16 августа 2005 года на звукозаписывающем лейбе Hollywood Records. Альбом включает в себя синглы группы «Rush» и «Do You Believe in Magic». Делюкс издание (иначе говоря «переиздание») альбома вышло 8 августа 2006 года, включает в себя три новые песни, три новых микса и бонус на DVD.

Об альбоме 
Into the Rush в целом получил положительные отзывы от критиков и стал коммерчески успешным альбом, Into the Rush было продано более 808000 копий в декабре 2007 года и был признан Золотым для продажи более 500 тысяч экземпляров по состоянию на 20 марта 2006 . Альбом позже продал более миллиона копий по всему миру. Альбом, в сочетании с продажей Deluxe Edition, стал одним из самых продаваемых альбомов в США в 2006, Into the Rush занял 112 место на Billboard 200 Albums в конце 2006 года.

Отзывы критиков 
Альбом получил смешанные отзывы от критиков. Fran Grauman из About.com дал альбому 4-звездочный рейтинг, восхваляя «тонну талантов» Aly и AJ и их «опыт». Allmusic дал альбому смешанный обзор, заявив, что «не решается дальше, чем предлагают несколько баллад расширение прав и возможностей», и дали альбому 2,5 звезды. AMG похвалил их за то, что реальная способность петь, ссылаясь на "Aly & AJ действительно могут петь — в их вокале больше личности, чем у других звёзд Диснея, как Хайден Панеттьери или Caleigh Piters — и меры пятно, не прибегая к кричаще пустой пап «. Обзор заканчивается Into The Rush является на слух, симпатичным, и больше памятных, чем у любых других альбомов Диснея».

Альбом, в сочетании с продажей Deluxe Edition, стала 112-й самым продаваемым альбомом в США в 2006 году.

Позиции в чартах 
Into The Rush дебютировал под номером тридцать шесть, продано 25000 копий в первую неделю продаж. Альбом провел 40 недель на Billboard 200. Последняя позиция альбома была 123 до падения на следующей неделе. Альбом продавался более 25.000 экземпляров в неделю в течение почти 30 недель. Альбом был продан тиражом более 808000 копий. Всего в Соединенных Штатах и более 1000000 копий по всему миру.

Rush 

«Rush» был первым официальным основным синглом дуэта. Песня была выпущена на Радио Дисней в октябре 2005 года, но получил реальный успех, когда он вышел в феврале 2006 года. Таким образом, песня имеет два музыкальных клипов, один для Диснея и один для основного телевидение, которое было снято Марком Уэббом. Песня в конце концов достигла пятьдесят девятого места (# 59) на Billboard Billboard Hot 100. "Chemicals React является вторым основным синглом, как и первым действующим и включённым в издание Делюкс Into The Rush. Музыкальное видео было снято Крисом Аппельбаум и в основнос Aly & AJ исполняли песню на сцене. Песня стала их второй песней на Hot 100, достигнув номера 50 лучших достижении (# 50). Его умеренный успех в США, привел к международному (европейскому) выпуску, но не удалось создать успех.

 Другие синглы 
«Do You Believe in Magic» — была первым синглом, до выхода сингла «Rush», и стала их первым основным синглом. Это кавер-версия оригинала, который пел Lovin Spoonful в 1965 году. Песня была выпущена на Radio Disney, и выпущена на iTunes Вскоре после этого, стала цифровым синглом. Клип также присутствует на песню, девушки показаны в комнате, и пели песню, используя свои гитары с дополнительными сценами с их играми.

«No One» также был одним из синглов на "Radio Disney с музыкальным видео. Музыка видео показывает сцены из фильма Принцесса льда, вместе с девочками в доме, глядя в окно, смотрели письма и играли на гитаре ещё раз.

«Walking On Sunshine», кавер песни группы Katrina & Wawes, был третий и последний на Радио Дисней. Песня также имеет музыкальное видео, сокращенное до 1:31, хотя, рассматривая их прибытия и исполнения песню перед съемочной группы. Наряду с этими сценами, они показали поющую песню перед тропическим и закат фон, также унесли на доски для серфинга.

«Never Far Behind» — был их первым не для Диснея релиза, но Кристиан (Rock), выпустил песню, в марте 2006 года. Сингл также был их первый синглом без музыкального видео. Песня также появляется на выпуске оригинального альбома, а затем пошёл на переиздание. Песня достигла номера двадцать восемь (# 28) в Billboard Hot Christian Songs.

«On The Ride» — был четвёртым синглом Диснея, выпущенный в то же время, что и «Never Far Behind». Он также получил цифровой релиз. «On The Ride» был саундтреком в фильме Cow Belles от Disney Channel, в котором девушки играют главную роль. Музыкальное видео сцены из фильма объединены в нём.

«Shine» был записан для делюкс альбома, который будет включён в делюкс издание альбома. Он стал их второй и последний для Christian release в декабре 2006 года, но не соответствует успеху Never Far Behind''.

Новая версия «Something More», которая представлена на Deluxe Edition, была последняя песней с альбома, который был выпущена на Radio Disney. Это и есть их первый сингл Диснея без видео.

Список композиций

Deluxe Edition 
 CD
 «Chemicals React» — 2:55 (Aly Michalka, AJ Michalka, Antonina Armato, Tim James)
 «Shine» — 3:25 (Aly Michalka, AJ Michalka, Antonina Armato, Tim James, Nick Scapa)
 «Never Far Behind» — 3:19
 «Something More» — 3:36 (New Version)
 «Collapsed» — 2:53 (New Version)
 «Rush» — 3:11
 «No One» — 2:58
 «On the Ride» — 3:31
 «In a Second» — 3:35
 «Speak for Myself» — 3:10
 «Out of the Blue» — 2:58
 «I Am One of Them» — 3:25
 «Sticks and Stones» — 3:47
 «Protecting Me» — 2:59
 «Slow Down» — 3:55
 «Do You Believe in Magic» — 2:14
 «Walking on Sunshine» — 3:54

 DVD
 «Chemicals React» (Music Video)
 «Rush» (Music Video)
 «On the Ride» (Music Video)
 «Chemicals React» (Simlish Music Video)

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года